Dit is een lijst van premiers van Israël. Terugkerende premiers van Israël krijgen in de officiële nummering geen nieuw nummer. Waarnemers zijn gelijk aan een premier, maar zetten de bestaande regering voort tot de verkiezingen of totdat een nieuwe regering wordt gevormd.

Premiers van Israël (1948–heden)

Statistieken

Trivia 
 Drie premiers werden onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede: Menachem Begin (1978), Yitzhak Rabin en Shimon Peres (1994).
 Drie premiers hadden een militaire achtergrond: Yitzhak Rabin, Ehud Barak en Ariel Sharon.

 
Premiers
Premiers
Israël